Александр Васильевич Гуда — участник Великой Отечественной войны, командир партизанского отряда «Отважный—2».

Биография 
До Великой Отечественной войны работал председатель Неклиновского райисполкома, затем — первый  секретарь Неклиновского райкома ВКП(б).

В августе 1943 года в качестве командира партизанского отряда «Отважный—2» участвовал в освобождении Таганрога.

Источники 

Партизаны Великой Отечественной войны
Персоналии:Таганрог
Персоналии по алфавиту